Az 1997–1998-as jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Obilić csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

Osztályozó
Čukarički 1–1 (4–5 t) Radnički Kragujevac

 Az Obilić az 1997-98-as szezon bajnoka.
 A Čukarički és a Mladost Lučani kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok
Jugoszláv 1